Thierling ist der Name folgender Orte:

 Thierling (Schorndorf), Ortsteil von Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern
 Thierling (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark